Ziegelhütten ist der Ortsname von

 Ziegelhütten (Etzelwang), Ortsteil der Gemeinde Etzelwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Ziegelhütten (Kulmbach), Ortsteil der Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Ziegelhütten (Trogen), Ortsteil der Gemeinde Trogen, Landkreis Hof, Bayern
 Cihelny (Karlovy Vary), Ortsteil von Karlsbad, Tschechien

Siehe auch:
 Ziegelhütte